Pendleton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pendleton Township (Illinois)
 Pendleton Township (Missouri)